

Carriera 
Tra i fondatori del  nel 1877 (con il nome di St. Lukes Football Club), lavora come insegnante nel distretto cittadino di Blakenhall. Si sposta a Birmingham per continuare a insegnare, ma nel 1883 torna a Wolverhampton per giocare a calcio, nel ruolo di attaccante della squadra riserve. Non debutta mai in prima squadra. Nell'agosto del 1885, raccoglie l'eredità di uno dei fondatori del club, il segretario George Worrall, e diviene il secondo allenatore della storia del club, il primo ad essere pagato. Durante la sua carriera vince due FA Cup (1893 e 1908), raggiungendo altre tre volte la finale (1889, 1996 e 1921). Nel 1909 la Football League gli consegna una medaglia per il suo lungo servizio da segretario-allenatore dei Wolves. Lascia il club nel giugno 1922 per problemi di salute, perendo alcuni mesi più tardi.

Il suo periodo alla guida del club, 37 anni, è il più lungo nella storia del Wolverhampton.

Statistiche

Statistiche da allenatore

Palmarès

Allenatore

Competizioni nazionali

Wolverhampton: 1892-1893, 1907-1908